Hagi kan syfta på

 Hagi (stad) – en stad i Japan

Personer
Gheorghe Hagi (1965–), en rumänsk fotbollsspelare